Die UCI-E-Cyling-Weltmeisterschaften () werden seit 2020 vom Radsport-Weltverband UCI in Zusammenarbeit mit Zwift ausgerichtet.

Entwicklung 
Im September 2018 hatte die UCI auf ihrem Kongress erstmals die Ausrichtung von Online-Events in ihre Satzung aufgenommen. Ein Jahr darauf schloss sie mit dem Betreiber Zwift ein Abkommen über die Organisation einer ersten Weltmeisterschaft für 2020. Im folgenden August wurde letztere dann auf Anfang Dezember 2020 terminiert. Zuvor hatte die Corona-Pandemie den internationalen Radsport monatelang lahmgelegt; Athleten mussten sich angesichts von Ausgangsbeschränkungen auf Heimtrainern fit halten, und Radrennen wie die Flandern-Rundfahrt, die Tour de Suisse (unter dem Namen The Digital Swiss 5) oder die Tour de France hatten virtuelle Auflagen erlebt, was der E-Cycling-Weltmeisterschaft eine unvorhergesehene Aktualität bescherte.

Diese ersten Weltmeisterschaften wurden am 9. Dezember 2020 ausgetragen. Es starteten neben Spezialisten im E-Cycling auch Weltklassefahrer der Disziplinen Straßenradsport und Cyclocross. Erste Weltmeisterin wurde die Südafrikanerin Ashleigh Moolman-Pasio. Bei den Männern siegte der Deutsche Jason Osborne.

Die zweite Ausrichtung wurde recht kurzfristig auf Ende Februar 2022 festgelegt, erneut unter der Ägide von Zwift. Die Weltmeisterschaften 2023 fanden am 18. Februar statt, in einem neuen Format, bei dem das Fahrerfeld über drei Rennen nach und nach ausgedünnt wurde. Drei Viertel der jeweils 100 Starter bei Männern und Frauen wurden von ihren nationalen Radsportverbänden nominiert, weitere 25 Fahrer und Fahrerinnen konnten sich direkt über kontinentale Qualifikationsrennen qualifizieren. Das Preisgeld für die Gewinner betrug 8000 Euro. Der virtuelle Parcours war Glasgow und Umgebung nachempfunden, wo im August die Straßen-WM 2023 stattfinden soll.

Für die Sieger der Weltmeisterschaften wurde eine spezielle Version des Regenbogentrikots geschaffen, das optisch einer Bildstörung nachempfunden ist. Es wird dem Avatar des Titelträgers verliehen und kann persönlich von ihm oder ihr selbst bis zur nächsten Weltmeisterschaft während der Teilnahme an E-Cycling-Rennen getragen werden.

Ergebnisse 
Die Austragungen von 2020 bis 2023 fanden bzw. finden auf der Plattform Zwift statt:
 9. Dezember 2020: „Watopia“ (50,0 km)
 26. Februar 2022: „New York“ (54,9 km)
 18. Februar 2023: „Glasgow“ (14,2 + 8,6 + 12,3 km)

Frauen

Männer

Weblinks 
 Esports-Website der UCI
 UCI-Reglement "Cycling Esport" vom 22. Januar 2020 (PDF-Datei, engl.)
 Ergebnisse der Weltmeisterschaft 2020 bei der UCI
 Weltmeisterschaft 2022 inkl. Ergebnissen bei der UCI
 WM 2020 und WM 2022 auf zwift.com
 Aufzeichnungen der WM 2020, WM 2022 und WM 2023 auf YouTube

Einzelnachweise 

UCI-Weltmeisterschaft
Erstveranstaltung 2020
E-Sport-Wettbewerb